Akunk – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
Akunk – comune dell'Armenia della provincia di Gegharkunik
Akunk – comune dell'Armenia della provincia di Kotayk